Ива́н Наза́ров:
 Назаров, Иван Абрамович (1878—1962) — поэт-самоучка, библиограф.
 Назаров, Иван Алексеевич (1882—1917) — солдат из отряда двинцев.
 
 Назаров, Иван Николаевич (1906—1957) — советский химик-органик, академик.
 Назаров, Иван Степанович (1922—1997) — первый секретарь Зерноградского райкома КПСС, Герой Социалистического Труда.